Филип Вишњић се може односити на:
 Филип Вишњић, српски песник и гуслар
 Гимназија Филип Вишњић (Бијељина)
 ОШ „Филип Вишњић“ (Карабурма)